Simoom steht für:
 HMS Simoom (P225), U-Boot der Royal Navy im Zweiten Weltkrieg
 Simoom Hill, Hügel im Grahamland, Antarktika
 Operation Simoom, polnische Geheimdienstoperation im Irak